Monteverde se poate referi la:

 Monteverde, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia 
 Monteverde, distreculo din Costa Rica